Давы́дково — топоним.

Россия 
 Давыдково — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Давыдково — село в Сосновском районе Нижегородской области.
 Давыдково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Давыдково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

 Вологодская область
 Давыдково — деревня в Вологодском районе.
 Давыдково — деревня в Сямженском районе.
 Давыдково — деревня в Тотемском районе.
 Давыдково — деревня в Шекснинском районе.

 Москва
 Давыдково — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы (Западный административный округ).
 Давыдково — деревня в Новомосковском административном округе.
 Давыдково — станция Московского метрополитена на Большой кольцевой линии.

 Московская область
 Давыдково — деревня в Дмитровском районе.
 Давыдково — деревня в Истринском районе.
 Давыдково — деревня в Клинском районе.

 Республика Хакасия
 Давыдково — деревня в Боградском районе.

 Ярославская область
 Давыдково — деревня в Ярославском районе.
 Давыдково — деревня в Ленинском округе Пригородного сельского поселения Пошехонского района.
 Давыдково — деревня в Красновском округе Пригородного сельского поселения Пошехонского района.
 Давыдково — село в Ярославском районе, в 1950 году переименовано в Толбухино.